Michail Lermontov, Russisch schrijver
 Lermontov (stad), stad in de Russische kraj Stavropol